Slovo kolo má více významů a může označovat: 

Kolo jako otáčející se součást vozidla nebo jiného stroje, soustrojí či přístroje
 Loukoťové kolo
 Drátové kolo
 Automobilové kolo
 Kolo (motocykl)
 Kolo (jízdní kolo)
 Železniční kolo – Železniční dvojkolí
 Šlapací kolo – zařízení pro lidský pohon strojů
 Vodní kolo – nejčastěji hnané kolo u strojů poháněných vodní silou (např. pila, hamr, mlýn)
 Ozubené kolo – kolo opatřené zuby pro přenos hnacích sil
 Oběžné kolo – část dynamických rotačních strojů
 Rozváděcí kolo – část dynamických rotačních strojů
 Obří kolo neboli ruské kolo – atrakce v lunaparku 
 Obří kolo ve Vídni – známá vídeňská lunaparková atrakce
 Popravčí kolo – středověký popravčí nástroj (vplétání do kola, lámání kolem)
 Kolo na hřídeli – jednoduchý stroj
 Kormidelní kolo – technické zařízení k ovládání lodních kormidel

 další objekty nebo děje tvaru kola
 kruh či kružnice (geometrické útvary)
 Okřídlené kolo (nejčastěji železniční) – symbol vyjadřující pokrok, industrializaci, vztah k železniční dopravě
 Kolo (tanec) – často lidový tanec většího počtu osob tančících v kroužku
 Kolový tanec – společenský tanec, kde se tanečníci společně točí dokola
 proběhnutí nebo projetí jednoho cyklu na závodním okruhu nebo zkušebním okruhu nebo jiné okružní trase např. pří běhu v lehké atletice nebo v dostihovém sportu nebo při jízdě v motoristickém sportu nebo v dráhové cyklistice
 Nejrychlejší kolo – jedno z hodnocení závodníků na závodním okruhu, též speciální hodnocení při závodech ve Formuli 1

jízdní kolo neboli bicykl
 Horské kolo – kolo pro jízdu v terénu
 Silniční kolo – kolo pro silniční cyklistiku
 Trekové kolo – druh cestovního jízdního kola
 Vysoké kolo – původní stará konstrukce u jízdních kol
 Elektrické kolo – kolo poháněné elektřinou
 Lehokolo – kolo pro jízdu vleže
 cyklus nebo stupeň nějakého jednání, soutěže nebo jiné činnosti 
 samostatně hodnocená sada sportovních závodů, která například může rozhodovat o postupu nejúspěšnějších účastníků do další sady (kola) – např. ligové kolo, nejvyšším kolem je pak finále
 kolo jednání
 kolo hlasování, kolo voleb
 okresní kolo, krajské kolo, celostátní kolo
 viz též první čtení, druhé čtení

místní jména
 Vysoké kolo – název hory v centrálních Krkonoších
 Koło – město ve středním Polsku
 Kolo od vozu – název pro galaxii (neboli Zwickyho elipsa)
 Kolo (hradiště) - název zaniklého hradiště u Týnce nad Labem

lidé
 Kolo Touré – fotbalista z Pobřeží slonoviny

Související články 
 Okolík – druh květenství

Externí odkazy